Гран-при Канады 1971 года — десятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1971 года. Автогонки прошли 19 сентября 1971 года на трассе Моспорт-Парк.

BRM расширила свой состав до пяти автомобилей: к команде присоединился местный гонщик Джордж Итон. В ряды «Феррари» вернулся Марио Андретти. Американская команда «Пенске» выставила на гонку частный «Макларен» с дебютировавшим в Формуле-1 Марком Донохью. Стартовое поле было дополнено гонщиками частных команд Скипом Барбером, Крисом Крафтом и Питом Лавли.

Джеки Стюарт выиграл квалификацию, следом за ним расположился Йо Зифферт, опередивший второго гонщика «Тиррелла» Севера. Старт гонки был задержан из-за тяжёлой аварии в гонке поддержки Формулы-Форд, проходившей перед заездом автомобилей Формулы-1. Стюарт удержал лидерство на старте и шёл первым до 17 круга, после чего его обошёл Петерсон. На 31 круге швед столкнулся с отстававшим на круг Джорджем Итоном, повредил переднюю часть автомобиля и уступил лидерство Джеки Стюарту, который в дальнейшем довёл гонку, сокращённую из-за дождя на 16 кругов, до победы. Финишировавший третьим Марк Донохью приехал на подиум в своей дебютной гонке.

Гонка 

|}

Круги лидирования:

1-17 Джеки Стюарт

18-30 Ронни Петерсон

31-64 Джеки Стюарт

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Канады
Спорт в Канаде в 1971 году